Enna kan syfta på:

 Enna (djur) – ett släkte av spindlar
 August Enna - dansk kompositör (1859–1939)

Geografi

Italien 

 Enna (provins), Sicilien, 
 Enna, kommun, Sicilien, 

Robotskapade Italienförgreningar